Toponímia: 
 Entitats de població:
 Aussen és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus
 Aussen és un municipi del departament francès de l'Alta Garona